Roger Bacon peut désigner :
 Roger Bacon (1214-1294), philosophe et alchimiste anglais ;
 Roger Stuart Bacon (1926-2021), homme politique néo-écossais ;
 Roger VI Bacon (?-1340), seigneur normand.